Фамилия:
 Молдавский, Александр Ефимович (род. 1924) — молдавский советский сценарист.
 
 Молдавский, Валентин Игоревич (род. 1992) — российский самбист, боец смешанного стиля.
 Молдавский, Дмитрий Миронович (1921—1987) — советский литератор, искусствовед, фольклорист.
 Молдавский, Константин Антонович (1810—1855) — русский художник-портретист.

См. также 
 Молдавский язык